Csehország
 Doksy, település a Česká Lípa-i járásban
 Doksy, település a Kladnói járásban